Martins Araújo é um jornalista português.

É o apresentador dos programas Açores sem Fronteiras, Ilha da Madeira em Destaque e Heróis do Mar na Rádio 9 de Julho.
Foi o convidado especial da RedeTV! nas transmissões de partidas de clubes portugueses na UEFA Europa League.

Martins Araújo